Ponta Verde - bairro no município da Maceió, no Brasil
Ponta Verde (Cabo Verde) - estabelecimento do município de São Filipe na ilha do Fogo, Cabo Verde
Ponta Verde (São José de Ribamar) - bairro no município da São José de Ribamar, no Brasil

Desambiguação